De Tapejaromorpha zijn een groep pterosauriërs behorend tot de Pterodactyloidea.

In 2014 constateerde Brian Andres dat de Neoazhdarchia de zustergroep waren van een grote aftakking. In het kader van het verschaffen van een de Pterosauria volledig dekkende nomenclatuur besloot hij die te benoemen als de Tapejaromorpha, de "tapejarovormigen".

De klade Tapejaromorpha werd gedefinieerd als de groep omvattende Tapejara wellnhoferi Kellner 1989 en alle soorten nauwer verwant aan Tapejara wellnhoferi dan aan Quetzalcoatlus northropi Lawson 1975.

De tapejaromorfen bestaan uit kleine tot middelgrote soorten uit het Onder-Krijt. Hun schedels hebben meestal een, soms zeer hoge, snuitkam en zijn typisch tandeloos. Fragmentarische resten zijn gezien als een aanwijzing dat ze het tot in het late Krijt uithielden; daarbij kan de latere Bakonydraco een tapejaromorf zijn en is Caiuajara dat vrij zeker.

Het volgende kladogram toont de stamboom volgens een onderzoek uit 2023.

Literatuur
Brian Andres, James Clark & Xing Xu, 2014, "The Earliest Pterodactyloid and the Origin of the Group", Current Biology, 24(9): 1011–1016 

Pterosauriërs